Истроромански се може односити на::

 у најопштијем смислу, придев означава све Романе у Истри, односно:
 Истрорумуне (Ћиће) и њихов истрорумунски језик 
 романске старинце Истриоте и њихов истриотски језик
 истарске Италијане и локалне (истарске) варијетете италијанског језика

Види још 
 Истра (вишезначна одредница)
 Романи (вишезначна одредница)